Gustav Henrik Ragnar Karlsson, född 13 februari 1977 i Västervik, är en svensk ishockeytränare och före detta ishockeyspelare, som för närvarande är assisterande tränare för Västerviks IK:s J20-lag. Som spelare representerade han fyra olika klubbar i Elitserien (nu SHL); Modo Hockey, Linköping HC, Luleå HF och Södertälje SK.

Uppväxt 
Ragnar Karlsson är född i Västervik och uppvuxen i området Kvännaren. Han började spela ishockey i Västerviks IK när han var åtta år, ett år efter att den lokala ishallen (Tjusthallen) byggdes 1984.

Statistik

Externa länkar 

Födda 1977
Levande personer
Män
Personer från Västervik
Idrottare från Västervik
Spelare i Hammarby Hockey
Spelare i IK Oskarshamn
Spelare i Linköping HC
Spelare i Luleå HF
Spelare i Modo Hockey
Spelare i Södertälje SK
Spelare i Västerviks IK
Svenska ishockeytränare
Svenska ishockeyspelare